Ел Чапарал има више значења:

 Ел Чапарал (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чапарал (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чапарал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чапарал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чапарал (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чапарал (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чапарал (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чапарал (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чапарал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чапарал (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чапарал (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чапарал (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чапарал (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чапарал (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чапарал (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чапарал (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чапарал (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чапарал (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чапарал (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чапарал, Ла Тинаха (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чапарал, Пало Ентерадо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чапарал (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чапарал (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чапарал (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чапарал (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чапарал (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чапарал (Грал. Ескобедо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чапарал (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чапарал (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чапарал (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чапарал (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чапарал (Тлапанала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чапарал (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Чапарал (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Чапарал (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чапарал (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чапарал (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чапарал (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чапарал (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чапарал (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чапарал (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чапарал (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чапарал (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чапарал, Фраксионамијенто (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чапарал (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Чапарал (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чапарал (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чапарал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чапарал, Серхио Сегура (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чапарал (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чапарал (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чапарал, Апољинта (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал, Лос Кареон (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал, Франсиска Моралес (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чапарал (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Чапарал, Давид Аланиз (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Чапарал (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Чапарал (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Чапарал (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Чапарал (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику